Rago est l'ennemi des héros dans Beyblade: Metal Fury. Ce nom provient du pseudo (Ogar) du fils du créateur de beyblade.

Histoire

Beyblade: Metal Fury 
Il apparaît dans le  où il ressuscite Nemesis et fracasse Gingka et ses amis en utilisant son coup spécial armagedon.

Toupies

Proto Nemesis 195RG 	
Proto Nemesis 195RG est une toupie de type Équilibre. Elle n'a pas de boulon

Diablo Némésis X:D 
Diablo Némésis X:D est une toupie de type Équilibre et Attaque

Coups spéciaux 
 Armageddon vague noir trou noir

Combats

Beyblade Metal Fury 
Sur 5 duels, Rago a fait 4 victoires et 1 défaite : 
 VS Bladers Légendaires, Masamune, Yu : victoire 
 VS Ryuga : victoire
 VS Bladers du Système Solaire les 5 en même temps : victoire 
 VS Masamune, Yu, Tsubasa : victoire 
 VS Gingka (et le reste du monde) : défaite

Références 

 

Personnage de Beyblade